Di seguito una lista di asteroidi dal numero 223001 al 224000 con data di scoperta e scopritore.

223001-223100 

|-
| 223001 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223002 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 223003 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223004 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223005 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223006 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223007 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223008 - ||  || 15 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 223009 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223010 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 223011 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 223012 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 223013 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 223014 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223015 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223016 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223017 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223018 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223019 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223020 - ||  || 27 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 223021 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223022 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223023 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223024 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223025 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223026 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223027 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223028 - ||  || 17 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223029 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 223030 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223031 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223032 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223033 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223034 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223035 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223036 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223037 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223038 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223039 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223040 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223041 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223042 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 223043 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223044 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223045 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223046 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223047 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223048 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223049 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223050 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223051 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223052 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223053 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223054 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223055 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223056 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223057 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223058 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223059 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223060 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223061 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223062 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223063 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223064 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223065 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223066 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223067 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223068 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223069 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223070 - ||  || 9 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223071 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223072 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223073 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223074 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223075 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223076 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223077 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223078 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223079 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223080 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223081 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223082 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223083 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223084 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223085 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223086 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223087 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223088 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 223089 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 223090 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223091 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223092 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223093 - ||  || 29 ottobre 2002 || Tenagra II
|-
| 223094 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223095 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223096 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223097 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223098 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223099 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 223100 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|}

223101-223200 

|-
| 223101 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223102 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 223103 - ||  || 29 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 223104 - ||  || 30 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 223105 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223106 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223107 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223108 - ||  || 4 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 223109 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223110 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223111 - ||  || 5 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 223112 - ||  || 5 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 223113 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223114 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223115 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223116 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223117 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223118 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223119 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223120 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223121 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223122 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223123 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223124 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223125 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 223126 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223127 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223128 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 223129 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223130 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223131 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223132 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223133 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223134 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223135 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223136 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223137 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223138 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223139 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223140 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 223141 - ||  || 1 novembre 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 223142 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223143 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223144 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223145 - ||  || 27 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 223146 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223147 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 223148 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223149 - ||  || 16 novembre 2002 || NEAT
|-
| 223150 - ||  || 1 dicembre 2002 || Clingan, R.
|-
| 223151 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223152 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 223153 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223154 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223155 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223156 - ||  || 7 dicembre 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 223157 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223158 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223159 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223160 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223161 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223162 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223163 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223164 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223165 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223166 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223167 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223168 - ||  || 6 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223169 - ||  || 14 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223170 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223171 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223172 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223173 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223174 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223175 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223176 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223177 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 223178 - ||  || 3 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223179 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223180 - ||  || 4 gennaio 2003 || Clingan, R.
|-
| 223181 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223182 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223183 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223184 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223185 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223186 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223187 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223188 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223189 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223190 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223191 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223192 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223193 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223194 - ||  || 24 gennaio 2003 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 223195 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 223196 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 223197 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 223198 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 223199 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223200 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|}

223201-223300 

|-
| 223201 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223202 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223203 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223204 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223205 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223206 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223207 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 223208 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 223209 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 223210 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223211 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223212 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223213 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 223214 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 223215 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 223216 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223217 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 223218 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 223219 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 223220 - ||  || 6 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 223221 - ||  || 3 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 223222 - || 2003 DY || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 223223 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 223224 - ||  || 21 febbraio 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 223225 - ||  || 25 febbraio 2003 || Tichá, J., Tichý, M.
|-
| 223226 - ||  || 26 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 223227 - ||  || 24 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 223228 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 223229 - ||  || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 223230 - ||  || 23 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 223231 - ||  || 28 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 223232 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 223233 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 223234 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 223235 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 223236 - ||  || 7 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223237 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 223238 - ||  || 10 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223239 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 223240 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 223241 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 223242 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223243 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223244 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 223245 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223246 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223247 - ||  || 25 marzo 2003 || CSS
|-
| 223248 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 223249 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 223250 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 223251 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223252 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 223253 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223254 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 223255 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223256 - ||  || 28 marzo 2003 || CSS
|-
| 223257 - ||  || 28 marzo 2003 || CSS
|-
| 223258 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 223259 - ||  || 30 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 223260 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 223261 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 223262 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223263 - ||  || 30 marzo 2003 || Buie, M. W.
|-
| 223264 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 223265 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 223266 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223267 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223268 - ||  || 7 aprile 2003 || NEAT
|-
| 223269 - ||  || 6 aprile 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 223270 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 223271 - ||  || 1 aprile 2003 || Deep Lens Survey
|-
| 223272 - ||  || 1 aprile 2003 || Deep Lens Survey
|-
| 223273 - ||  || 7 aprile 2003 || NEAT
|-
| 223274 - ||  || 9 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 223275 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 223276 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 223277 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 223278 - ||  || 1 aprile 2003 || Buie, M. W.
|-
| 223279 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223280 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223281 - ||  || 25 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223282 - ||  || 25 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223283 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 223284 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 223285 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223286 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 223287 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223288 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223289 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 223290 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 223291 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 223292 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 223293 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223294 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 223295 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 223296 - ||  || 1 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 223297 - ||  || 5 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 223298 - ||  || 1 maggio 2003 || LINEAR
|-
| 223299 - ||  || 27 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 223300 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|}

223301-223400 

|-
| 223301 - ||  || 2 luglio 2003 || LINEAR
|-
| 223302 - ||  || 4 luglio 2003 || LONEOS
|-
| 223303 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 223304 - ||  || 3 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 223305 - ||  || 7 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 223306 - ||  || 22 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 223307 - ||  || 22 luglio 2003 || NEAT
|-
| 223308 - ||  || 21 luglio 2003 || NEAT
|-
| 223309 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 223310 - ||  || 29 luglio 2003 || CINEOS
|-
| 223311 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 223312 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223313 - ||  || 1 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223314 - ||  || 2 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223315 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 223316 - ||  || 21 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 223317 - ||  || 21 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223318 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223319 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223320 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223321 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223322 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223323 - ||  || 22 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 223324 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223325 - ||  || 20 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223326 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223327 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223328 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223329 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223330 - ||  || 23 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223331 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223332 - ||  || 25 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223333 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223334 - ||  || 26 agosto 2003 || Mikuž, H.
|-
| 223335 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223336 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223337 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223338 - ||  || 24 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223339 - ||  || 26 agosto 2003 || Buie, M. W.
|-
| 223340 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223341 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223342 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 223343 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223344 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223345 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223346 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 223347 - ||  || 31 agosto 2003 || LINEAR
|-
| 223348 - ||  || 3 settembre 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 223349 - ||  || 15 settembre 2003 || Young, J. W.
|-
| 223350 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223351 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223352 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223353 - ||  || 15 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223354 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223355 - ||  || 13 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223356 - ||  || 14 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223357 - ||  || 15 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223358 - || 2003 SJ || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223359 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223360 Švankmajer ||  || 16 settembre 2003 || Tichý, M.
|-
| 223361 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223362 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223363 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223364 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 223365 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223366 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223367 - ||  || 18 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223368 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223369 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223370 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223371 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223372 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223373 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223374 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223375 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223376 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223377 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223378 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223379 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223380 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223381 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223382 - ||  || 18 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223383 - ||  || 17 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223384 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223385 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223386 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223387 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223388 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223389 - ||  || 18 settembre 2003 || CINEOS
|-
| 223390 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223391 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223392 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223393 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223394 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223395 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223396 - ||  || 16 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223397 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223398 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223399 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223400 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|}

223401-223500 

|-
| 223401 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223402 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223403 - ||  || 21 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223404 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223405 - ||  || 19 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223406 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223407 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223408 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223409 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223410 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223411 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223412 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223413 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223414 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223415 - ||  || 21 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223416 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223417 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223418 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223419 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223420 - ||  || 26 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223421 - ||  || 28 settembre 2003 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 223422 - ||  || 24 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223423 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223424 - ||  || 26 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223425 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223426 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223427 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223428 - ||  || 29 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223429 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223430 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223431 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223432 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223433 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223434 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223435 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223436 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223437 - ||  || 20 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223438 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223439 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223440 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223441 - ||  || 29 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223442 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 223443 - ||  || 16 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223444 - ||  || 28 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223445 - ||  || 27 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 223446 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223447 - ||  || 26 settembre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 223448 - ||  || 17 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 223449 - ||  || 15 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 223450 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 223451 - ||  || 15 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 223452 - ||  || 15 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 223453 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 223454 - || 2003 UW || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 223455 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 223456 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 223457 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 223458 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 223459 - ||  || 16 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 223460 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 223461 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 223462 - ||  || 18 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 223463 - ||  || 19 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 223464 - ||  || 20 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 223465 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 223466 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 223467 - ||  || 21 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 223468 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 223469 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 223470 - ||  || 24 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 223471 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 223472 - ||  || 17 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 223473 - ||  || 25 ottobre 2003 || LINEAR
|-
| 223474 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 223475 - ||  || 14 novembre 2003 || NEAT
|-
| 223476 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223477 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223478 - ||  || 21 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 223479 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 223480 - ||  || 4 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 223481 - ||  || 17 dicembre 2003 || Crni Vrh
|-
| 223482 - ||  || 18 dicembre 2003 || CSS
|-
| 223483 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 223484 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 223485 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 223486 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 223487 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 223488 - ||  || 28 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 223489 - ||  || 18 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 223490 - ||  || 23 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 223491 - ||  || 16 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 223492 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 223493 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 223494 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 223495 - ||  || 22 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 223496 - ||  || 21 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 223497 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 223498 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 223499 - ||  || 28 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 223500 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|}

223501-223600 

|-
| 223501 - ||  || 26 gennaio 2004 || LONEOS
|-
| 223502 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 223503 - ||  || 28 gennaio 2004 || CSS
|-
| 223504 - ||  || 30 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 223505 - ||  || 29 gennaio 2004 || LINEAR
|-
| 223506 - ||  || 16 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 223507 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 223508 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 223509 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 223510 - ||  || 11 febbraio 2004 || CSS
|-
| 223511 - ||  || 13 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 223512 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 223513 - ||  || 13 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 223514 - ||  || 13 febbraio 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 223515 - ||  || 10 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 223516 - ||  || 11 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 223517 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 223518 - ||  || 13 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 223519 - ||  || 14 febbraio 2004 || CSS
|-
| 223520 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 223521 - ||  || 15 febbraio 2004 || CSS
|-
| 223522 - ||  || 13 febbraio 2004 || LONEOS
|-
| 223523 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 223524 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 223525 - ||  || 18 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 223526 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 223527 - ||  || 21 febbraio 2004 || Sandlot
|-
| 223528 - ||  || 18 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 223529 - ||  || 19 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 223530 - ||  || 23 febbraio 2004 || LINEAR
|-
| 223531 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 223532 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 223533 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 223534 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 223535 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 223536 - ||  || 12 marzo 2004 || NEAT
|-
| 223537 - ||  || 14 marzo 2004 || CSS
|-
| 223538 - ||  || 15 marzo 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 223539 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 223540 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223541 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223542 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223543 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223544 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223545 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 223546 - ||  || 13 marzo 2004 || NEAT
|-
| 223547 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223548 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223549 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223550 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223551 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223552 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223553 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223554 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223555 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223556 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223557 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223558 - ||  || 15 marzo 2004 || CSS
|-
| 223559 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223560 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223561 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 223562 - ||  || 14 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223563 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223564 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223565 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223566 Petignat ||  || 22 marzo 2004 || Ory, M.
|-
| 223567 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223568 - ||  || 16 marzo 2004 || CSS
|-
| 223569 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223570 - ||  || 16 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223571 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223572 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223573 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223574 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223575 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223576 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223577 - ||  || 19 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223578 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223579 - ||  || 18 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223580 - ||  || 17 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223581 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223582 - ||  || 25 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223583 - ||  || 20 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223584 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223585 - ||  || 24 marzo 2004 || LONEOS
|-
| 223586 - ||  || 22 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223587 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223588 - ||  || 27 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 223589 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 223590 - ||  || 9 aprile 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 223591 - ||  || 15 aprile 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 223592 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 223593 - ||  || 12 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 223594 - ||  || 12 aprile 2004 || NEAT
|-
| 223595 - ||  || 13 aprile 2004 || NEAT
|-
| 223596 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223597 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223598 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223599 - ||  || 15 aprile 2004 || LONEOS
|-
| 223600 - ||  || 14 aprile 2004 || LONEOS
|}

223601-223700 

|-
| 223601 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 223602 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223603 - ||  || 14 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223604 - ||  || 16 aprile 2004 || NEAT
|-
| 223605 - ||  || 16 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223606 - ||  || 16 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 223607 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223608 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 223609 - ||  || 19 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 223610 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223611 - ||  || 17 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 223612 - ||  || 25 aprile 2004 || LINEAR
|-
| 223613 - ||  || 19 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223614 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223615 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 223616 - ||  || 8 maggio 2004 || NEAT
|-
| 223617 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 223618 - ||  || 12 maggio 2004 || CSS
|-
| 223619 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 223620 - ||  || 13 maggio 2004 || Broughton, J.
|-
| 223621 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 223622 - ||  || 10 maggio 2004 || NEAT
|-
| 223623 - ||  || 14 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 223624 - ||  || 13 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 223625 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 223626 - ||  || 14 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 223627 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 223628 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 223629 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 223630 - ||  || 15 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 223631 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 223632 - ||  || 14 maggio 2004 || NEAT
|-
| 223633 Rosnyaîné ||  || 17 maggio 2004 || Christophe, B.
|-
| 223634 - ||  || 18 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 223635 - ||  || 19 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 223636 - ||  || 21 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 223637 - ||  || 22 maggio 2004 || CSS
|-
| 223638 - ||  || 21 maggio 2004 || LINEAR
|-
| 223639 - ||  || 27 maggio 2004 || Tenagra II
|-
| 223640 - ||  || 9 giugno 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 223641 - ||  || 12 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 223642 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 223643 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 223644 - || 2004 MG || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 223645 - ||  || 17 giugno 2004 || NEAT
|-
| 223646 - ||  || 16 giugno 2004 || LINEAR
|-
| 223647 - ||  || 27 giugno 2004 || Broughton, J.
|-
| 223648 - || 2004 NQ || 10 luglio 2004 || Pla D'Arguines
|-
| 223649 - ||  || 14 luglio 2004 || Broughton, J.
|-
| 223650 - ||  || 9 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 223651 - ||  || 16 luglio 2004 || LINEAR
|-
| 223652 - ||  || 19 luglio 2004 || LONEOS
|-
| 223653 - || 2004 PF || 5 agosto 2004 || NEAT
|-
| 223654 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 223655 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 223656 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223657 - ||  || 3 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 223658 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223659 - ||  || 8 agosto 2004 || Bickel, W.
|-
| 223660 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 223661 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223662 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223663 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223664 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223665 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223666 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223667 - ||  || 6 agosto 2004 || NEAT
|-
| 223668 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223669 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223670 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 223671 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 223672 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223673 - ||  || 7 agosto 2004 || CINEOS
|-
| 223674 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 223675 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223676 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223677 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223678 - ||  || 10 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223679 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223680 - ||  || 11 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223681 - ||  || 9 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223682 - ||  || 12 agosto 2004 || NEAT
|-
| 223683 - ||  || 11 agosto 2004 || Broughton, J.
|-
| 223684 - ||  || 11 agosto 2004 || NEAT
|-
| 223685 Hartopp ||  || 18 agosto 2004 || Manteca, J.
|-
| 223686 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223687 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 223688 - ||  || 19 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 223689 - ||  || 20 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 223690 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 223691 - ||  || 22 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 223692 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 223693 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223694 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223695 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223696 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 223697 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 223698 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223699 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223700 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|}

223701-223800 

|-
| 223701 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223702 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223703 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223704 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223705 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223706 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223707 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223708 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223709 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223710 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223711 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223712 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 223713 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223714 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223715 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223716 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223717 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223718 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223719 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223720 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 223721 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 223722 - ||  || 11 settembre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 223723 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223724 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223725 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223726 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223727 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223728 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223729 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223730 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223731 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223732 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223733 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223734 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223735 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223736 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223737 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223738 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223739 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223740 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223741 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223742 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 223743 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223744 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223745 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223746 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223747 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223748 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223749 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223750 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223751 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223752 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223753 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223754 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223755 - ||  || 11 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223756 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223757 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223758 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223759 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223760 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223761 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223762 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223763 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223764 - ||  || 6 settembre 2004 || NEAT
|-
| 223765 - ||  || 9 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 223766 - ||  || 9 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 223767 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223768 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223769 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223770 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223771 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223772 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223773 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 223774 - ||  || 16 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 223775 - ||  || 16 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 223776 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 223777 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 223778 - ||  || 16 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223779 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223780 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223781 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223782 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223783 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223784 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223785 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223786 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223787 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223788 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 223789 - ||  || 22 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223790 - ||  || 22 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223791 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 223792 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223793 - ||  || 5 ottobre 2004 || Astronomical Research Observat
|-
| 223794 - ||  || 5 ottobre 2004 || Cooney Jr., W. R., Gross, J.
|-
| 223795 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 223796 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223797 - ||  || 8 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 223798 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223799 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223800 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|}

223801-223900 

|-
| 223801 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223802 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223803 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223804 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223805 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223806 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223807 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223808 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 223809 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 223810 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 223811 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223812 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223813 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223814 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223815 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223816 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223817 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223818 - ||  || 6 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 223819 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223820 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223821 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223822 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 223823 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223824 - ||  || 7 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 223825 - ||  || 15 ottobre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 223826 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 223827 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 223828 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 223829 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223830 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223831 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223832 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 223833 - ||  || 8 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 223834 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223835 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223836 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223837 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223838 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223839 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223840 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223841 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223842 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223843 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223844 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223845 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223846 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223847 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223848 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223849 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223850 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223851 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223852 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223853 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223854 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223855 - ||  || 10 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 223856 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223857 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 223858 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223859 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223860 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223861 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223862 - ||  || 8 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223863 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223864 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223865 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223866 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223867 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223868 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 223869 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223870 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223871 - ||  || 14 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223872 - ||  || 15 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223873 - ||  || 14 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 223874 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223875 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223876 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223877 Kutler ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 223878 - ||  || 18 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223879 - ||  || 18 ottobre 2004 || Buie, M. W.
|-
| 223880 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223881 - ||  || 23 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 223882 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 223883 - ||  || 2 novembre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 223884 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 223885 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223886 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 223887 - ||  || 3 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 223888 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223889 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 223890 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 223891 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 223892 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 223893 - ||  || 5 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 223894 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 223895 - ||  || 4 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 223896 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 223897 - ||  || 5 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223898 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 223899 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 223900 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|}

223901-224000 

|-
| 223901 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223902 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223903 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223904 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223905 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 223906 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 223907 - ||  || 10 novembre 2004 || Young, J. W.
|-
| 223908 - ||  || 10 novembre 2004 || Young, J. W.
|-
| 223909 - ||  || 10 novembre 2004 || Goodricke-Pigott
|-
| 223910 - ||  || 6 novembre 2004 || NEAT
|-
| 223911 - ||  || 14 novembre 2004 || Durig, D. T.
|-
| 223912 - ||  || 9 novembre 2004 || Buie, M. W.
|-
| 223913 - ||  || 5 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 223914 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 223915 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223916 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223917 - ||  || 3 novembre 2004 || CSS
|-
| 223918 - ||  || 3 novembre 2004 || NEAT
|-
| 223919 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223920 - ||  || 9 novembre 2004 || Veillet, C.
|-
| 223921 - || 2004 WJ || 17 novembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 223922 - ||  || 17 novembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 223923 - ||  || 17 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 223924 - ||  || 18 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 223925 - ||  || 18 novembre 2004 || CINEOS
|-
| 223926 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 223927 - ||  || 19 novembre 2004 || CSS
|-
| 223928 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 223929 - ||  || 19 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 223930 - ||  || 1 dicembre 2004 || CSS
|-
| 223931 - ||  || 1 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 223932 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 223933 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 223934 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 223935 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223936 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 223937 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 223938 - ||  || 9 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223939 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223940 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223941 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 223942 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223943 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223944 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223945 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 223946 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 223947 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 223948 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 223949 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223950 Mississauga ||  || 9 dicembre 2004 || Jarnac
|-
| 223951 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223952 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223953 - ||  || 12 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 223954 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223955 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223956 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223957 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223958 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223959 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223960 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223961 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223962 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223963 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 223964 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223965 - ||  || 14 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 223966 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223967 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223968 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223969 - ||  || 11 dicembre 2004 || CSS
|-
| 223970 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223971 - ||  || 14 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 223972 - ||  || 2 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223973 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 223974 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223975 - ||  || 14 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 223976 - ||  || 15 dicembre 2004 || CSS
|-
| 223977 - ||  || 16 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 223978 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 223979 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 223980 - ||  || 18 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 223981 - ||  || 22 dicembre 2004 || CSS
|-
| 223982 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 223983 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 223984 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 223985 - ||  || 13 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 223986 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 223987 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 223988 - ||  || 16 gennaio 2005 || Junk Bond
|-
| 223989 - ||  || 31 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 223990 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 223991 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 223992 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 223993 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 223994 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 223995 - ||  || 10 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 223996 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 223997 - ||  || 13 marzo 2005 || CSS
|-
| 223998 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 223999 - ||  || 31 marzo 2005 || Reddy, V.
|-
| 224000 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0223001